Пильс — фамилия.

 Пильс, Вальтер (род. 1948) — австрийский шахматист, международный мастер (1983).
 Пильс, Изидор (1813—1875) — французский художник, академик, педагог.
 Пильс, Франсуа (1785—1867) — французский военный и художник; отец Изидора и Эдуарда.
 Пильс, Эдуард (1823—1850) — французский художник.